Расстрелы заключённых НКВД СССР и НКГБ СССР проводились органами госбезопасности СССР в условиях наступления армий стран гитлеровского блока после начала Великой Отечественной войны.

Предыстория 
На 10 июня 1941 года в 32 тюрьмах БССР находилось  человек, причём самые большие тюрьмы были расположены в приграничных городах — Брест (около 4 тыс. з/к), Белосток (около 4 тыс. з/к), Гродно (около 3,5 тыс.).

В западных регионах УССР в предвоенный период проводились действия по ликвидации активно действовавшего подполья ОУН.

Начало войны 
Но уже в первые часы войны приграничные тюрьмы были обстреляны с воздуха, а некоторые, как, например, Брестская и Перемышльская — ещё и артиллерийским огнём.

Территория Литвы была захвачена немецкими войсками в течение первых дней войны — Ковно (Каунас) и Вильно (Вильнюс) были заняты немцами 24 июня. Эвакуация около 1700 заключённых из тюрем Вильно была начата вечером 23 июня — но состав был при отправлении расцеплен, и в Горький эвакуированы были только 609 заключённых. Всего из Литвы было эвакуировано 1363 заключённых. Латвия была захвачена несколько позже — отсюда были эвакуированы 3722 заключённых. Из Эстонии ко 2 июля 1941 года было эвакуировано 4047 заключённых.

В связи с быстрым продвижением немецких войск советское руководство осознало, что необходимо принимать срочные меры по вывозу заключённых.

НКГБ — тов. Мешик Минск,
НКГБ — тов. Цанава Рига,
НКГБ — т. Шустину Таллин,
НКГБ — тов. Кумм Петрозаводск,
НКГБ — тов. Баскакову Мурманск,
УНКГБ — тов. Ручкину Ленинград,
УНКГБ — тов. Куприну
Предлагаю Вам:
1. Проработать вопрос о вывозе подавляющего числа арестованных, числящихся за НКГБ, НКВД, судом и прокуратурой. Сообщите общее количество имеющихся у Вас арестованных, с указанием — сколько, за какими органами числится и какое количество арестованных, по Вашему, следует вывезти. Арестованные будут вывезены в центральные и восточные районы СССР. Учтите, что вместе с арестованными будет направлено некоторое количество Ваших работников для ведения следствия по делам арестованных по новому месту их нахождения.
2. Примите меры к отбору из числа архивных дел наиболее важных, которые также должны быть Вами направлены в Москву, в адрес 1-го спец. отдела НКВД СССР.
3. Рассмотрите дела на всех имеющихся у Вас арестованных органами НКГБ и составьте списки на тех, которых Вы считаете целесообразным расстрелять.
В списках укажите имя, отчество, фамилию, год рождения, последнюю должность или место работы перед арестом, а также краткое содержание обвинения, с указанием сознался ли арестованный. Указанные списки вышлите не позднее 23 июля.
Меркулов
23 июня 1941 г. № 2445/М
Москва

Расстрелы заключённых 

Из-за начавшейся войны из западных регионов СССР пришлось срочно эвакуировать 272 тюрьмы, в которых содержалось 141 527 человек.

С 22 июня по 31 декабря 1941 года по НКВД было осуждено за самочинные расстрелы и убийства — 19 человек. Так, зам. начальника тюрьмы А. Х. Табер и помощник оперуполномоченного В. А. Мохов были 13 сентября приговорены военным трибуналом к высшей мере наказания «за участие в самочинном расстреле 714 заключённых, эвакуированных из тюрьмы № 28 белорусского города Глубокое». Проходившие по этому же делу И. Я. Баталов, В. Н. Малинин и П. И. Скребневский получили по 10 лет.

Литовская ССР 
Возле фермы Райняй недалеко от Тельшяй (лит: Telšiai) в лесу находят 74 (по другим данным 79) тела, которые опознаются как заключённые тюрьмы Тельшяй, убитые 24—25 июня 1941 года. Они были убиты сотрудниками НКВД и военнослужащими РККА.

В ряде источников указывается, что 26 июня 1941 года НКВД уничтожил 400 человек заключённых и весь персонал тюрьмы вместе с семьями в колонии для заключённых в Правенешкес (лит: Pravieniškės) — 12 км от Ковно (Каунаса). В то же время общепризнано, что сам Каунас был занят немецкими войсками 24 июня, а в течение одних суток (с 23 числа) он находился под контролем ЛФА.

Латвийская ССР 
Рига: ряд современных латвийских источников, основываясь на изданных в 1942 в Риге работах «Комиссии по расследованию зверств большевиков в Латвии» под названием «Год ужасов» и «Обвинительные доказательства», указывают на то, что в Рижской тюрьме было расстреляно 78 заключённых.

Эстонская ССР 
В ночь с 8 на 9 июля 1941 года в тюрьме города Тарту: было расстреляно 192 человека из числа задержанных с начала военных действий.
В Лихула — 6, в Хаапсалу — 11, в Вильянди — 11, в Печорах — 6 человек.

Белорусская ССР 
Город Глубокое: 24 июня во время эвакуации заключённых из местной тюрьмы начальник тюрьмы Приёмышев, доведя их до леса — по его заявлению — расстрелял до 600 человек. По распоряжению военного прокурора войск НКВД, Приёмышев в Витебске был арестован, расстрел им заключённых впоследствии военной прокуратурой был признан законным.

Гродно: утром 22 июня взрывной волной от бомбы, упавшей во двор тюрьмы, вышибло двери камер, но охране удалось перевести заключённых в главный корпус. Днем главный корпус прямым попаданием был разрушен — множество заключённых погибло. Ближе к ночи третья бомба разрушила часть второго корпуса. Заключённым удалось вырваться из тюрьмы и, несмотря на открытый охраной огонь, разбежаться по городу. Начальник тюрьмы попытался связаться с местным НКВД и НКГБ, однако те, как и их брестские коллеги, уже эвакуировались.

Аналогичная ситуация была и в других тюрьмах Западной Белоруссии — из 32 тюрем НКВД БССР, функционировавших на 22 июня 1941 года, удалось провести эвакуацию лишь из 14 (Глубокое, Молодечно, Пинск, Столин, Дрогичин, Орша, Полоцк, Витебск, Могилев, Мозырь, Гомель, Червень, Вилейка и Столбцы). В результате из БССР в тюрьмы тыловых районов СССР эвакуировано  человека, «оставлено противнику» —  человек.

Близ Червеня было расстреляно около 5 тысяч заключённых минских тюрем.

Украинская ССР 
На территорию Луцкой тюрьмы в 14:00 22 июня упало 2 бомбы, частично разрушив ряд помещений. Взрывной волной были выбиты двери части камер, в других они были взломаны самими заключёнными. После чего они смогли попасть во внутренний двор, откуда предприняли попытку массового побега, но были остановлены охраной, часть беглецов были расстреляны. 23 июня 44 осуждённых по бытовым статьям и 40 малолеток были освобождены. Утром в тюрьму прибыла опергруппа УНКГБ во главе с майором Розовым, которая потребовала выдать всех з/к, содержащихся в тюрьме города Луцка по статьям УК УССР 54, 2, 11, и особенно членов ОУН. После того как стало известно о приближении немецких войск, отобранные 800 человек были расстреляны в хоздворе тюрьмы работниками НКВД, НКГБ и силами охраны. Кроме этого, расстреляны охраной тюрьмы и воинскими частями в окрестностях тюрьмы з/к, пытавшиеся бежать из тюрьмы. Оставлено в тюрьме около 1000 человек, большинство из которых обвинялись по бытовым статьям УК УССР. В более ранних сводках НКВД (июнь 1941) приводилась информация о том, что были расстреляны все заключённые оставшиеся на прогулочном дворе — около 2 тысячи человек.

Львов (подробнее см. Расстрелы во Львове (июнь 1941): С началом вооруженных выступлений ОУН во Львове 23 июня 1941 года от эвакуации всех заключённых отказались. В соответствии с указаниями начальника УНКВД по Львовской области капитана Дятлова «с целью быстрейшей разгрузки тюрем Львовской области от контрреволюционного, уголовно-политического элемента» тюремным управлением УНКВД по Львовской области совместно с областной прокуратурой были просмотрены дела имеющихся заключённых, по результатам которых были выявлены «особо опасные лица подлежащие расстрелу» в количестве 2239 человек. Всего, по официальным данным, в тюрьмах № 1, 2, 4 города Львова и № 3 Золочева расстреляно — 2464 заключённых,
освобождено — 808 заключённых, вывезено — 201 и оставлено в тюрьмах 1546 заключённых.

Приговоренные начальником следственной части УНКГБ по Львовской области Шумаковым с санкции к исполнению приговора прокурором Львовской области Харитоновым к смертной казни — были расстреляны 22 июня 1941 года. Согласно промежуточному отчету начальника тюремного отделения УНКВД Львовской области Лермана известно, что по состоянию на 24 июня в тюрьмах Львова и Золочева было расстреляно 2072 человек. 26 июня были утверждены расстрельные списки на ещё 2068 человек. Их казнили в течение 24—28 июня.

Харьков — 1200 человек.

Тернополь — 560 человек

Станислав — расстреляно 1500 человек.

Всего из 78 тюрем УССР в 1941 году было эвакуировано  человек, расстреляно в тюрьмах — , убито при попытке побега —  человек, расстреляно конвоем в пути при подавлении бунта и сопротивления — , незаконно расстреляно конвоем в пути — , оставлено немцам —  з/к.

Российская СФСР 

В Медведевском лесу в 10 км от Орла 11 сентября 1941 года, то есть более чем за три недели до взятия Орла немцами, сотрудники НКВД расстреляли 157 заключённых, содержавшихся в местной тюрьме, включая осуждённых на Третьем Московском процессе Х. Г. Раковского, С. А. Бессонова и Д. Д. Плетнёва, большевика — деятеля оппозиции П. Г. Петровского, лидеров эсеров Марию Спиридонову, И. А. Майорова, А. А. Измайлович, жён «врагов народа» — Ольгу Каменеву (жена Л. Каменева и сестра Л. Троцкого), жён Я. Б. Гамарника, маршала А. И. Егорова, А. И. Корка, И. П. Уборевича, мужа Марины Цветаевой журналиста-евразийца и агента НКВД Сергея Эфрона, астронома Б. В. Нумерова и других.

По приговору, вынесенному 8 сентября 1941 года, на основании постановления ГКО, без возбуждения уголовного дела и проведения предварительного и судебного разбирательства, военной коллегией Верховного суда СССР под председательством Ульриха В. В. (члены коллегии Д. Я. Кандыбин и В. В. Буканов) вынесен приговор в отношении 161 заключённого.

28 октября в посёлке Барбыш вблизи Куйбышева по предписанию Берии были расстреляны 25 арестованных, среди которых начальник ПВО СССР Г. Штерн, генерал-полковник А. Локтионов, генерал-лейтенант Я. Смушкевич, командующий ВВС РККА П. Рычагов, начальник Разведуправления РККА П. Володин, начальник Военной академии ВВС Ф. Арженухин, начальник вооружений ВВС И. Сакриер, начальник Особого отдела ВЧК (военной контрразведки) в 1918—1921 годах М. Кедров.

Предписание наркома внутренних дел СССР № 2756/Б было подготовлено начальником следственной части по особо важным делам НКВД СССР Львом Влодзимирским, утверждено заместителем наркома внутренних дел СССР Богданом Кобуловым и согласовано с Прокурором СССР Виктором Бочковым.

Расстрелы в германской пропаганде 
После прихода германских войск данные события были использованы нацистской Германией в пропагандистских (прежде всего антисемитских) целях. В Луцке, Львове и ряде других мест массовых расстрелов были сняты пропагандистские фильмы о зверствах «жидо-большевиков», публиковались статьи в газетах и журналах соответствующего содержания. В них рассказывалось о том, что в тюрьмах были найдены грудные дети, беременные женщины, приколотые к дверям штыками, жертвы рубились топорами живьём, выколотые глаза, кастрированные мужчины и т. д. и т. п.

В Германии в ряде газет в разделе «Письма с фронта» были опубликованы «письма очевидцев». В 1941 выходит буклет «Фельдпочта с Востока» — Deutsche Soldaten sehen die Sowjet-Union. Feldpostbriefe aus dem Osten (Berlin: Wilhelm Limpert-Verlag, 1941), описывающий зверства «жидо-большевиков» над немцами и украинцами в Лемберге (Львове).
Аналогичные действия предпринимаются и в Прибалтике — так, в Латвии была создана «Комиссия по расследованию зверств большевиков в Латвии».

Организовывались торжественные похороны «жертв жидо-большевиков», проводились антисоветские митинги антисемитской направленности, публиковались статьи в газетах и журналах, были изданы книги под названием «Год ужасов» и «Обвинительные доказательства», также был выпущен «документальный» фильм «Красный туман», который с некоторыми изменениями был также сделан для Эстонии и Литвы. Описание жертв НКВД практически дублирует аналогичные описания из других нацистских публикаций — выколотые глаза, вырезанные языки, перерезанные горла, отрезанные гениталии и т. д.

Расстрелы и Холокост 
В Тельшяе, где гетто было создано литовскими коллаборационистами за несколько дней до обнаружения тел жертв «евреев из ЧК», 30 мужчин из гетто были привлечены к раскопкам общей могилы. В процессе раскопок их избивали и заставляли целовать раны трупов. 13 июля — в день погребения жертв — избиение было продолжено, а 15 июля большинство мужчин гетто было убито.
Аналогичные события со схожим подтекстом («евреи-убийцы из НКВД») имели место и в других городах Прибалтики.

В то же время в Житомире пропагандистская кампания, основанная на аналогичных фактах, имела весьма незначительный (с точки зрения СД) эффект.

Современная оценка 
В работах ряда историков, прежде всего польских, цифры как расстрелянных, так и арестованных превосходят аналогичные данные российских в 3—8 раз.
Так, Антони Галински (Польша) на одной из научных конференций, посвящённых данной тематике, указал: «Наша комиссия выявила, что при наступлении немцев в июне 1941 года проведены массовые расстрелы заключённых в тюрьмах: в Ошмянах — 3 тыс., в Полоцке — всех заключённых, из минской тюрьмы вывели 18 тыс. заключённых, которых расстреляли в 30 км от города в лесу. Это были поляки, евреи, татары, граждане Западной Белоруссии, то есть Польши. Поэтому мы этим занимаемся».

Примечания

См. также 
 Большой террор
 День памяти жертв политических репрессий
 Катынский расстрел
 Массовые расстрелы в Виннице
 Сталинские репрессии

Ссылки 
 Макогон С. Расстрелы заключённых: Правда и вымысел.
 Ликвидация заключённых тюрьмы г. Чертков.
 
 Розстрільні списки заключённых львовських тюрем 1941 г.

Репрессии в СССР
Массовые казни
1941 год в СССР
Западная Белоруссия и Западная Украина (1939—1941)
Расстрелы